Prosječna godišnja temperatura zraka dobiva se tako da se prvo izračuna prosječna temperatura zraka svakog mjeseca u godini, a tada se prosječne mjesečne temperature zbroje i podijele s brojem mjeseci u godini.

Klimatologija